

Geografia
 Graglia – comune italiano della provincia di Biella in Piemonte

Persone
 Daniela Graglia – ex velocista italiana
 Giuseppe Graglia – ciclista su strada lussemburghese
 Michele Graglia – ultramaratoneta italiano
 Sylvain Graglia – calciatore francese